Fritzow ist der Name folgender Orte:

 Fritzow, Ortsteil der Gemeinde Kölzin im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Deutschland
 Fritzow, ehemals im Kreis Kolberg-Körlin, Dorf in der Gmina Dygowo in Polen; siehe: Wrzosowo (Dygowo)
 Fritzow, ehemals im Kreis Cammin, Dorf in der Gmina Kamień Pomorski in Polen; siehe: Wrzosowo (Kamień Pomorski)